— подтриба цветковых растений из трибы Potentilleae подсемейства розановых (Rosoideae) семейства розовые (Rosaceae). 

Включает около 9 родов, один из которых Лапчатка (Potentilla), от латинского названия которой произошло номенклатурное наименование данной подтрибы.

Описание 
Большинство родов трибы эндемичны для Северной Америки и отличаются обычно довольно узкими, небольшими лепестками и исключительно перистыми листьями, часто с 4—15 парами глубоко надрезанных и мутовчатых листочков.

Чешский ботаник Иржи Сояк исследуя строение пыльников цветков из трибы  установил, что представители подтрибы  имеют пыльники с двумя половинками (), окружённые швом, незамкнутым в верхней части и у основания пыльника, а виды подтрибы  обладают пыльниками с одной текой, окружённой швом, незамкнутым лишь в основании пыльника. Этот морфологический признак лёг в основу деления трибы на две подтрибы, подтверждая тем самым данные молекулярно-филогенетических исследований.

Таксономия 
, Wsobecny Rostlinopsis 1: 491. 1846.

Систематика 
В 2007 году в работе, посвященной филогении и квалификации семейства , было показано, что триба  состоит из двух группировок: из подтрибы  с примерно десятком родов и собственно подтрибы . 

В составе последней числятся роды:
 
 , 
 , 
 , 
 , 
 , 
 , 
 ,

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Розановые